Il doppio del torneo di tennis WTA German Open 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrici Gigi Fernández e Nataša Zvereva che hanno battuto in finale Debbie Graham e Brenda Schultz 6-1, 6-3.

Teste di serie

 Gigi Fernández /  Nataša Zvereva (Campionesse)
 Lori McNeil /  Rennae Stubbs (semifinali)
 Mary Joe Fernández /  Conchita Martínez (secondo turno)
 Jill Hetherington /  Kathy Rinaldi-Stunkel (quarti di finale)

 Katrina Adams /  Manon Bollegraf (primo turno)
 Isabelle Demongeot /  Elna Reinach (primo turno)
 Inés Gorrochategui /  Andrea Strnadová (primo turno)
 Florencia Labat /  Mercedes Paz (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA German Open 1993